

Codici 
 KPV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Perryville (Alaska) (Stati Uniti)
 kpv – codice ISO 639-3 della lingua siriena

Guerra 
 KPV  – mitragliera sovietica

Altro 
 Kam pieder valsts? – partito politico lettone 
 KPV – abbreviazione della squadra calcistica finlandese Kokkolan Palloveikot